Thomas Thacher ist der Name folgender Personen:

* Thomas Thacher (Geistlicher) (1756–1812), US-amerikanischer Geistlicher
 Thomas Anthony Thacher (1815–1886), US-amerikanischer Philologe und Hochschullehrer 
 Thomas Chandler Thacher (1858–1945), US-amerikanischer Politiker
 Thomas D. Thacher (Thomas Day Thacher; 1881–1950), US-amerikanischer Jurist